Apintie (drum), een Surinaams enkelvellig slaginstrument van marrons
 Radio Apintie, een Surinaams radiosation
 Apintie Televisie, een Surinaams televisiestation